1C faire référence à :
 1C Company, un développeur, éditeur et distributeur de jeux vidéos russe ;
 Fusil 1C, un fusil d’assaut indien ;
 Hispasat 1C, un satellite de télécommunications espagnol ;
 Türksat 1C, un satellite de télécommunications turc ;

Voir aussi